Deipnon steht für:
 Deipnon, die Hauptmahlzeit der Griechen in der Antike 
 Deipnon (Opfer), eine Form des Opfers in der griechischen Religion